L'Hôtel du libre échange est une pièce de théâtre française de Georges Feydeau (1894). Elle a été adaptée plusieurs fois au cinéma, notamment dans :
 L'Hôtel du libre échange, film de Marcel Simon (1916) ;
 L'Hôtel du libre échange, film de Marc Allégret (1934) ;
 Paradiso, hôtel du libre-échange (), film de Peter Glenville (1966).